Henqu ist der Name mehrerer altägyptischer Beamter:

 Henqu I., Gaufürst des 12. oberägyptischen Gaus in der frühen 6. Dynastie
 Henqu II., Gaufürst des 12. oberägyptischen Gaus und Wesir in der mittleren 6. Dynastie, Sohn von Henqu I.